De Srpska Liga (Servisch: Српска Лига) is de derde hoogste voetbaldivisie in Servië en voorheen van Joegoslavië en de confederatie Servië en Montenegro (tot 2006). In deze competitie spelen 64 clubs verdeeld over vier reeksen van 16. De vier reeksen zijn de Srpska Liga Belgrado, Vojvodina, Oost en West.

Winnaars

Externe link
 Voetbalbond van Servië (officiële website in het Servisch)

Servische voetbalcompetitie